Пётр Оле́нин:

 
 Оленин, Пётр Сергеевич (1870—1922) — русский оперный певец (баритон).